Ладога — озеро
 Стара Ладога — село
 Нова Ладога — місто